Trenul de aur se poate referi la:
 Trenul de aur (film)
 Trenul de aur (legendă), un presupus tren al celui de-al Treilea Reich